Kemence bezeichnet:
 Kemence (Waldeisenbahn), eine Waldeisenbahn in Ungarn, siehe auch Liste der Waldbahnen
 Kemençe, ein türkisches Musikinstrument
 Kemence (Pest), ein Ort im Komitat Pest in Ungarn